Manau steht für

 Manau, eine französische Hip-Hop-Gruppe
 eine bestimmte Holzsorte, siehe Rattan
 Manau (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern